Елеонора Португалската (, ; * 3 февруари 1328, Кралство Португалия; † 29 октомври 1348, Испания) е кралица на Арагон.

Биография 
Еленора е португалска принцеса, дъщеря на Афонсу IV и Беатриса Кастилска. Сестра е на Педру I, 8-и крал на Португалия от 1357 до 1367 г.

На 29 септември 1347 г. в Барселона Елеонора се омъжва за овдовелия арагонски крал Педро IV Арагонски. Тя е кралица около година и умира от чума, без да остави потомство (единствената и дъщеря Беатрис е починала). Погребана е в манастир Поблет в Испания.

Генеалогия 

<noinclude>

Източници 

Бургундска династия (Португалия)
Португалска инфанта
Арагонски кралици
Родени в Коимбра
Починали от чума